GSH steht für:

 die chemische Verbindung Glutathion
 den medizinischen Begriff Glukokortikoid-supprimierbarer Hyperaldosteronismus
 die Goethe-Schule Harburg
 das Groote Schuur Hospital in Kapstadt

GSH